Makedonski ist:

 die Transliteration der Eigenbezeichnung der Mazedonischen Sprache
 der Nachname von Christo Makedonski (1834–1916), bulgarischer Freiheitskämpfer